East West Bank Classic 2007 – tenisowy turniej WTA z cyklu East West Bank Classic rozgrywany w dniach 4–12 sierpnia 2007 roku w Carson na kortach twardych o puli nagród 600 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Przypisy 

2007 w tenisie ziemnym
2007